WIG20 — показник фондового ринку двадцяти найбільших компаній відносно капіталізації на Варшавській фондовій біржі. WIG - це абревіатура від "Warszawski Indeks Giełdowy", що в перекладі означає індекс Варшавської фондової біржі.

Щорічний загальний підсумок 
У таблиці нижче наведено щорічний розвиток WIG20 з 1991 року.

Список компаній

2020 рік 

 Alior Bank
 Bank Pekao
 CCC
 CD Projekt
 Cyfrowy Polsat
 Dino Polska
 Grupa Lotos
 Jastrzębska Spółka Węglowa
 KGHM Polska Miedź
 LPP
 Orange Polska
 PGE Polska Grupa Energetyczna
 PGNiG
 PKN Orlen
 PKO BP
 PZU
 Play Communication
 Santander Bank Polska
 Tauron Polska
 Allegro

Зовнішні посилання 

 Bloomberg page for WIG20:IND 
 WIG20 on the Warsaw Stock Exchange

Примітки 

Варшавська фондова біржа
Європейські фондові індекси